Polska
 Kulesze – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki 
 Kulesze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Kulesze – gromada

 Białoruś
 Kulesze (sielsowiet Boguszewsk) – wieś w rejonie sieneńskim
 Kulesze (sielsowiet Chocieńczyce) – wieś w rejonie wilejskim
 Kulesze (sielsowiet Czapiali) – wieś w rejonie soligorskim
 Kulesze – wieś w rejonie mołodeczańskim
 Kulesze – wieś w rejonie wilejskim
 Kulesze – wieś w rejonie iwacewickim
 Kulesze (sielsowiet Murowana Oszmianka) – wieś w rejonie oszmiańskim
 Kulesze (sielsowiet Pierszamajsk) – wieś w rejonie soligorskim
 Kulesze (sielsowiet Stai) – wieś w rejonie lepelskim
 Kulesze (sielsowiet Wojstom) – wieś w rejonie smorgońskim

 Zobacz też
 Kulesze-Chobotki
 Kulesze Kościelne
 Kulesze-Litewka
 Kulesze-Podawce
 Kulesze Podlipne